Любимов, Алексей Александрович (род. 27 июля 1981 года, г. Саранск, РСФСР) - российский артист балета, ведущий солист Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, заслуженный артист РФ (2019).

Биография 
Алексей Любимов родился в городе Саранске, где до 14 лет, помимо балета, занимался бальными танцами, окончил музыкальную школу, обучался кикбоксингу. В 1996 году поступил в Пермское государственное хореографическое училище, по окончании которого работал в Японии и практически сразу же, в 2000 году, был принят в труппу Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Является единственным солистом театра, исполнившим сольные партии в трёх поставленных для МАМТа балетах Джона Ноймайера: «Чайка» (Костя Треплев), «Русалочка» (Эдвард/Принц), «Татьяна» (Евгений Онегин и Князь Н.), на премьерном показе которого партию Татьяны станцевала Диана Вишнёва. Алексей Любимов также входил в число первых исполнителей сольных партий в российских премьерах балетов Иржи Килиана («Маленькая смерть», «Бессонница», «Восковые крылья»), Кристиана Шпука («Анна Каренина»), Кеннета Макмиллана («Майерлинг»). На протяжении своей карьеры артист также сотрудничал с такими хореографами, как Юрий Григорович (Данила в балете «Каменный цветок»), Начо Дуато (сольные партии в балетах «В лесу» и «За вас приемлю смерть»), Йорма Эло (сольные партии в балетах «Затачивая до остроты» и «Первая вспышка»), Андрей Кайдановский («Чай или кофе», «Пижамная вечеринка). В 2016, 2017 и 2018 годах принимал участие в проекте МАМТа «Точка пересечения».

За пределами театра Любимов сотрудничает с ключевыми российскими хореографами. С 2000-х годов участвует в авторских постановках Константина Уральского, главного балетмейстера Астраханского театра оперы и балета («Вальс белых орхидей», «Андрей Рублёв»). В 2018 исполнил одну из главных партий - партию Воронова - в спектакле Юрия Смекалова «Солярис». В августе того же года вместе с примой Королевского театра оперы и балета «Ковент-Гарден» Натальей Осиповой принял участие в постановке Владимира Варнавы «Айседора», с успехом прошедшей в Калифорнии и рассказывающей о ключевых концепциях и философии пластического танца Айседоры Дункан.

Алексей Любимов также известен продолжительной дружбой и плодотворным сотрудничеством со всемирно известным танцовщиком Сергеем Полуниным. Одной из первых совместных работ стало соло Полунина «Послеполуденный отдых фавна». С 2018 года артист танцует сольную партию в балете SATORI, премьера которого состоялась в лондонском «Колизее» и в создании хореографии для которого Любимов также принимал участие. В мае 2019 года в концертном зале «Барвиха Luxury Village», а затем в лондонском театре The London Palladium состоялись премьерные показы балета RASPUTIN японского хореографа Юки Ойши на музыку композитора Кирилла Рихтера, в котором Сергей Полунин исполнил партию Распутина, российская фигуристка Елена Ильиных - партию императрицы Александры Фёдоровны, а Алексей Любимов - партию императора Николая II. В июне 2019 году он также принял участие в V Международном фестивале искусств имени П. И. Чайковского в Клину, где совместно с Сергеем Полуниным и Дейаном Коларовым, первым солистом Национального театра в Белграде (Сербия), исполнил сольную партию в дилогии Юки Ойши PARADOX + SACRÉ.

Репертуар 
Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко
 Константин Левин, Стива - Анна Каренина (муз. Сергей Рахманинов, Витольд Лютославский, Сулхан Цинцадзе, Иосиф Барданашвили; хореогр. Кристиан Шпук)
 Солист («Концерт») - Балеты Джерома Роббинса (муз. Фредерик Шопен; хореогр. Джером Роббинс)
 Три ведущие пары («Вальс») - Балеты Фредерика Аштона (муз. Сергей Рахманинов, Морис Равель, Ференц Лист; хореогр. Фредерик Аштон)
 Друг Солора - Баядерка (муз. Людвиг Минкус; хореогр. Наталья Макарова)
 Дуэт II - Призрачный бал (Брянцев / Гёке / Нахарин) (муз. Фредерик Шопен; хореогр. Дмитрий Брянцев)
 Ганс - Жизель (муз. Адольф Адан; хореогр. Жан Коралли, Жюль Перро, Мариус Петипа)
 Данила, Северьян - Каменный цветок (муз. Сергей Прокофьев; хореогр. Юрий Григорович)
 Лидер левый - Пижамная вечеринка (Кончерто барокко / Восковые крылья / Пижамная вечеринка) (хореогр. Андрей Кайдановский)
 Солист - Маленькая смерть (Лифарь / Килиан / Форсайт) (муз. Вольфганг Амадей Моцарт; хореогр. Иржи Килиан)
 Венгерский офицер - Майерлинг (муз. Ференц Лист; хореогр. Кеннет МакМиллан)
 Леско - Манон (муз. Жюль Массне; хореогр. Кеннет МакМиллан)
 Колдунья Мэдж - Сильфида (муз. Жан-Мадлен Шнейцхоффер; хореогр. Пьер Лакотт)
 Мизгирь - Снегурочка (муз. Пётр Чайковский; хореогр. Владимир Бурмейстер)
 Евгений Онегин, Князь Н. - Татьяна (муз. Лера Ауэрбах; хореогр. Джон Ноймайер)
 Пётр Николаевич Сорин, Брат Аркадиной - Чайка (муз. Дмитрий Шостакович, Эвелин Гленни, Пётр Чайковский, Александр Скрябин; хореогр. Джон Ноймайер)

Polunin Ink Ltd.
 Император Николай II - Rasputin (муз. Кирилл Рихтер; хореогр. Юка Ойши)
 Солист - Paradox (муз. Игорь Стравинский, Фредерик Шопен; хореогр. Юка Ойши)
 Тени - Satori (муз. Лоренц Дангель; хореогр. Сергей Полунин)

Другое
 Железный занавес (хореогр. Дмитрий Хамзин). В рамках проекта МАМТ имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко «Точка пересечения» (2017).
 Песочные часы (хореогр. Ксения Вист). В рамках проекта МАМТ имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко «Точка пересечения» (2018).
 Чай или кофе (хореогр. Андрей Кайдановский). В рамках проекта МАМТ имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко «Точка пересечения» (2016).
 X2 (хореогр. Дастин Кляйн). В рамках проекта МАМТ имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко «Точка пересечения» (2017).

Награды и премии 
 Заслуженный артист РФ (2019)
 Лауреат балетной премии «Душа танца» в номинации «Звезда» (2017)
 Дипломант балетного конкурса «Арабеск» (2006)

Примечания

Ссылки 
 Алексей Любимов на сайте МАМТ имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко
 Интервью. Алексей Любимов VS Владимир Варнава (La Personne)
 Интервью. Алексей Любимов: «Классический балет бесконечно непостижим» (Voci dell'Opera)
 Интервью. Звёзды балета: Алексей Любимов (Belcanto.ru)
 Интервью. Артист балета Алексей Любимов: «Счастье – это процесс, а не конечная точка» (Plugged In)

Персоналии по алфавиту
Артисты балета театра имени Станиславского и Немировича-Данченко
Персоналии:Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
Заслуженные артисты Российской Федерации
Артисты балета XXI века
Артисты балета России